Fer-de-Lance – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Fer-de-Lance – film TV del 1974 diretto da Russ Mayberry
Fer-de-Lance Virus – virus della famiglia Paramyxoviridae
La traccia del serpente (Fer-de-Lance) – romanzo di Rex Stout del 1934